NQY est un sigle de trois lettres, qui signifie :
 Aéroport de Newquay Cornwall, selon la liste des codes AITA des aéroports

Code
Abréviation